Tauron Arena Kraków to wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Krakowie, otwarta w maju 2014 roku. Ze względu na objętość (do ponad 20 tysięcy osób, w zależności od imprezy) jest największym tego typu obiektem w Polsce. Artykuł przedstawia listę koncertów, które się w niej odbyły i które są zaplanowane.

Lista

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista nadchodzących wydarzeń na stronie hali 
 Archiwum wydarzeń na stronie hali 

Hale sportowe i widowiskowe w Polsce
Kultura w Krakowie
Muzyka w Krakowie
Listy koncertów